Полдинг има више значења:
 Округ Полдинг (Џорџија)
 Округ Полдинг (Охајо)
 Полдинг (Охајо)